gmina Moszczenica (powiat gorlicki) – województwo małopolskie
 gmina Moszczenica (powiat piotrkowski) – województwo łódzkie